El término Svobódnoye (en georgiano: სვობოდნოე; ) o Svobodne ( puede referirse a:

Svobódnoye (Georgia) (სვობოდნოე), localidad de la región de Kajetia, en Georgia.

Svobódnoye (Chechenia), localidad de la república de Chechenia, en Rusia.
Svobódnoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Svobódnoye (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Svobódnoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Svobódnoye (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Svobodne (Amvrosiivka, Donetsk), localidad del raión de Amvrosiivka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Svobodne (Télmanovo, Donetsk), localidad del raión de Télmanovo del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Svobodne (Volnovaja, Donetsk), localidad del raión de Volnovaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Svobodne (Jerson), localidad del óblast de Jerson, en Ucrania.
Svobodne (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.